Le calmar indien (Uroteuthis duvauceli) est une espèce de calmar de la famille des Loliginidae, très exploité commercialement car couramment consommé par l'homme, au même titre que Loligo vulgaris.

Références taxinomiques 

Loliginidae
Teuthide (nom scientifique)